Первома́йская у́лица — одна из основных магистралей в центре города Липецка. Проходит в Советском округе от площади Петра Великого до площади Победы. Пересекает улицы Скороходова, Фрунзе, Горького, Пушкина. Параллельно проходят Октябрьская и Советская улицы.

История 
Улица сформировалась в процессе коренной перестройки Липецка в 1-й половине XIX века при реализации генерального плана города, утверждённого в 1805 году. Первоначально имела название — База́рная у́лица, так как проходила мимо базара, который был на Троицкой площади на месте нынешнего стадиона «Металлург». В 1927 году переименована в честь Дня международной солидарности трудящихся, который отмечался 1 мая («Первомай»).

До Великой Отечественной войны в центре площади стоял Свято-Троицкий собор. В 1930-х годах здесь решили создать главную площадь города, на которой бы возвели Дом Советов. Был составлен проект, начаты работы, построен левый флигель монументального здания (1938, сейчас — Дом связи), но война прервала планы. После её окончания денег не хватало, и в кратчайшие сроки здесь создали городской стадион. Главную площадь решили делать на Интернациональной площади (ныне Соборной).

В ходе реконструкции улицы её часть была отдана под площадь Карла Маркса (ныне Петра Великого). Именно поэтому нумерация на нечётной стороне начинается с № 35 (Не считая нового жилого дома № 3). Чётная сторона представлена домом № 2, затем на протяжении 470 метров нумерация отсутствует, а далее следует № 30.

По улице через Липовку переброшен железобетонный мост.

В 1939 году на Первомайское улице, 58, открылось здание школы № 2.

Исторические здания 
В последующие годы (в основном в 1970-е) множество старинных зданий на Первомайской улице снесли; вместо них построили многоквартирные жилые дома. До сегодняшнего дня остались лишь (имеют статус ):
 Бывший трактир на углу с улицей Ворошилова (ул. Ворошилова, 1), который был построен в конце XIX — начале XX века по проекту архитектора И. П. Машкова; ныне это аптека № 1.
 Два усадебных дома второй половины XIX века — № 30а и 32.
 Историческая застройка (усадебные дома) второй половины XIX века — № 47, 49, 53.

Дома № 32, 47 и 53 находятся в плачевном состоянии.

Социальные доминанты 
 Главное здание Сбербанка России (дом № 2; арх. В. В. Вюст)
 Липецкий областной центр дезинфекции и стерилизации (дом № 30)
 Стадион «Металлург» и ФК «Металлург» (дом № 59)
 Липецкая торгово-промышленная палата (дом № 78)

Кроме объектов и учреждений, информация о которых приведена выше, Первомайская улица насыщена различными предприятиями торговли, образования, здравоохранения, бытового обслуживания, связи, финансовыми учреждениями, спортивными и развлекательными объектами. В значительной степени они расположены на нижних этажах жилых зданий.

Рекреация 
Между домом № 2 и рекой Липовкой расположен бывший Ленинский сквер. В его центре установлен памятник-бюст лётчикам-героям Д. И. Барашеву, В. Н. Травину и Н. С. Подчуфарову, погибшим 20 августа 1943 года.

Фотогалерея

Транспорт 
 К домам начала улицы — авт. 2, 6, 12, 25, 27, 30, 34, 40а, 308к, 315, 328, 351, 352, ост.: «Пл. Революции»; трол. 7, 9; авт. 6, 22, 25, 27, 30, 34, 40а, 306, 308к, 309, 322, 325, 351, 356, 359, 380, ост.: «Пл. Петра Великого».; трол. 7, 9; авт. 2, 12, 22, 302, 306, 309, 315, 322, 328, 352, 356, 359, 380, ост.: «Театральная пл.»; трол. 7, 9; авт. 22, 306, 309, 325, 356, 359, 380, ост.: «Кинотеатр „Октябрь“», «Ул. Фрунзе».
 К домам середины улицы — авт. 2, 6, 12, 27, 30, 34, 40а, 308к, 315, 328, 351, 352, ост.: «Стадион „Металлург“», «Ул. Горького».
 К домам конца улицы — трол. 1, 2, 8, 9, 11; авт. 1, 2, 6, 12, 17, 27, 30, 34, 35, 36, 37, 40а, 300, 308, 308к, 315, 317, 321, 323, 323а, 328, 330, 332, 342, 343, 347, 348, 351, 352, 353, 367, 392, ост.: «Пл. Победы», «Центральный рынок», «Бульвар Неделина».

Улицы Липецка
Советский округ Липецка